Ву́лиця Венеціа́нова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Венеціанова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Венеціанова — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Колишні назви:
 Вулиця Венеціанова — колишня назва вулиці Карла Звіринського у місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей